Nuottiniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nuottiniemi (ö, lat 62,53, long 24,21), Södra Österbotten, Kuusiokunnat, 
 Nuottiniemi (ö, lat 62,64, long 23,26), Södra Österbotten, Kuusiokunnat, 

Robotskapade Finlandförgreningar